Чёрный орёл:

 Чёрный орёл, или Кафрский орёл () — вид орлов, обитающий в Африке.
 «Чёрный орёл» — парусный катер Охотской флотилии Российской империи 1791 года постройки.
 «Чёрный орёл» («Объект 640») — российский проект основного боевого танка.
 «Чёрный орёл» — кинодрама Риккардо Фреды по роману Александра Пушкина «Дубровский» (Италия, 1946).
 «Чёрный орёл» — боевик с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли (США, 1988).
 «Чёрный орёл» — одно из названий крестьянского восстания 1920 года.
 «Чёрный орёл» () — название флага баскских националистов.

См. также 
 Чёрный орёл-отшельник () — вид орлов, обитающий в тропических районах Нового Света.